Амілопорія (Amyloporia) — рід грибів родини трутовикових (Polyporaceae). Назва вперше опублікована 1944 року.

Класифікація 
До роду Amyloporia відносять 5 видів:
 A. nothofaginea Rajchenb. & Gorjón (2011) — Анди
 A. sinuosa (Fr.) Rajchenb., Gorjón & Pildain (2011) — Північна півкуля, Нова Зеландія
 A. stratosa (J.E.Wright & J.R.Deschamps) Rajchenb., Gorjón & Pildain (2011) — Південна Америка, Тасманія
 A. subxantha (Y.C.Dai & X.S.He) B.K.Cui & Y.C.Dai (2013) — Китай
 A. turkestanica (Pilát) Bondartsev (1953) — Середня Азія

Декілька видів, що раніше відновили до роду Amyloporia зараз відносяться до роду Antrodia, а один вид до роду Sidera:
 Amyloporia alpina (Litsch.) Domański (1974) = Antrodia alpina (Litsch.) Gilb. & Ryvarden (1985)
 Amyloporia calcea (Fr.) Bondartsev & Singer (1944) = Antrodia calceus (Fr.) Teixeira (1992)
 Amyloporia carbonica (Overh.) Vampola & Pouzar (1993) = Antrodia carbonica (Overh.) Ryvarden & Gilb. 1984)
 Amyloporia crassa (P.Karst.) Bondartsev & Singer (1941) = Antrodia crassa (P.Karst.) Ryvarden (1973)
 Amyloporia lenis (P.Karst.) Bondartsev & Singer (1941) = Sidera lenis (P.Karst.) Miettinen (2011)
 Amyloporia pinea B.K.Cui & Y.C.Dai (2013) = Antrodia pinea (B.K.Cui & Y.C.Dai) V.Spirin (2015)
 Amyloporia sitchensis (D.V.Baxter) Vampola & Pouzar (1993) = Antrodia sitchensis (D.V.Baxter) Gilb. & Ryvarden (1985)
 Amyloporia sordida (Ryvarden & Gilb.) Vampola & Pouzar (1993) = Antrodia sordida Ryvarden & Gilb. (1984)
 Amyloporia xantha (Fr.) Bondartsev & Singer (1941) = Antrodia xantha (Fr.) Ryvarden (1973)

Примітки

Джерела 
 Singer, R. 1944. Notes on taxonomy and nomenclature of the polypores. Mycologia. 36(1):65-69 - P.67

Роди грибів
Трутовикові